Сиприан Бесонг Ашу (; 21 октября 1969, Германия) — немецкий и камерунский футболист и тренер.

Сборная 
Бесонг Ашу родился в ФРГ, однако значительную часть своей карьеры он провёл в Камеруне в командах из Премьер-дивизиона. В 23 года он вернулся в Германию, где долгое время играл во вторых командах «Фортуны» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

После завершения карьеры Бесонг Ашу занялся тренерской работой. Долгое время он руководил любительскими коллективами из Германии и Англии. В 2015 году специалист входил в тренерский штаб молодёжного состава «Лестер Сити». Помимо этого наставник трудился с клубами из Бурунди и Омана, а также некоторое время возглавлял молодёжную сборную Камеруна.

В июле 2019 года Сиприан Бесонг Ашу был назначен на должность главного тренера сборной Южного Судана.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Германии
Футболисты Камеруна
Игроки ФК «Эгль» Нконгсамба
Игроки ФК «Юниспорт»
Игроки ФК «Фортуна II» Дюссельдорф
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Футбольные тренеры Германии
Футбольные тренеры Камеруна
Тренеры сборной Южного Судана по футболу